В рамках XXIII летних Олимпийских игр соревнования по гандболу проходили среди 6 женских команд в период с 1 по 9 августа и среди 12 мужских команд с 31 июля по 11 августа 1984 года .

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Мужчины

Группа «А»

Группа «B» 

за 11-е место 
Южная Корея — Алжир 25:21

за 9-е место 
США — Япония 24:16

за 7-е место 
Швейцария — Испания 18:17

за 5-е место 
Швеция — Исландия 26:24

за 3 место
Румыния — Дания 23:19

Финал

См. также 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1984
1984 год в гандболе
Гандбол в США